Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 6–1, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Karel Nováček (primo turno)
 Thomas Muster (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)

 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Marc Kevin Goellner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1993
ATP Tour 1993